Puna kan syfta på:

Geografi

 Puna (ekosystem) – ett biom inom bergsslätter och ödemarker, finns i de centrala delarna av Anderna i Sydamerika

Indien 

 Pune (ort), Maharashtra, Pune Division, 

Robotskapade Indienförgreningar